

En informatique et télécommunications 
 un patch est une section de code qu'on ajoute à un logiciel, pour apporter des corrections ou des modifications mineures ;
 en vision par ordinateur on appelle patch une partie d'image (parfois traduit par « imagette ») ;
 patch, le nom d'une commande Unix ;
 une patch est un programme écrit en langage visuel Pure Data ou Max/MSP (nommé par analogie avec les assemblages de cordons électriques faits sur les vieux synthétiseurs modulaires audio).
 Un type d'antenne compacte utilisée notamment dans les smartphones.

En sciences 
 en électromagnétisme, une antenne patch est une antenne faisant partie de la catégorie d'antennes dites plates ou panneaux capotés ;
 en électrophysiologie, un patch-clamp est une technique d'enregistrement des courants ioniques ;
 en médecine, un patch, ou système transdermique, ou encore timbre transdermique, est un adhésif imprégné de substance active que l'on colle sur la peau.

Personnes 
 Alexander Patch (1889-1945), général américain
 Edith Marion Patch (1876-1954), première femme entomologiste américaine, spécialiste des pucerons
 Thomas Patch (1725-1782), peintre anglais, graveur à l'eau-forte, physionomiste et historien de l'art
 Patch Adams (né en 1945), médecin américain

Cinéma 
 Patch, court métrage d'animation germano-suisse réalisé par Gerd Gockell, sorti en 2014.

Autres 
 en musique, le patch est un son électronique produit par un synthétiseur ;
 en audiovisuel, un patch est un déport de connecteurs.
 en énergétique chinoise, il existe des patchs, non-transdermiques, imprégnés d'une substance active qui ne pénètre pas par la peau. Ce sont des cristaux liquides qui sont activés par les infrarouges corporels. ils renvoient une information vers le corps sous forme d'onde lumineuse. Celles-ci stimulent le corps par résonance nucléaire.

Homonymie
Homonymie de patronyme